Леса́р () — коммуна во Франции, находится в регионе Рона — Альпы. Департамент — Эн. Входит в состав кантона Изернор. Округ коммуны — Нантюа.

Код INSEE коммуны — 01214.

География 
Коммуна расположена приблизительно в 390 км к юго-востоку от Парижа, в 70 км северо-восточнее Лиона, в 20 км к востоку от Бурк-ан-Бреса.

Климат 
Климат полуконтинентальный с холодной зимой и тёплым летом. Дожди бывают нечасто, в основном летом.

Население 
Население коммуны на 2010 год составляло 153 человека.

Администрация

Экономика 
В 2010 году среди 106 человек трудоспособного возраста (15—64 лет) 88 были экономически активными, 18 — неактивными (показатель активности — 83,0 %, в 1999 году было 80,4 %). Из 88 активных жителей работали 79 человек (43 мужчины и 36 женщин), безработных было 9 (4 мужчины и 5 женщин). Среди 18 неактивных 5 человек были учениками или студентами, 10 — пенсионерами, 3 были неактивными по другим причинам.

Фотогалерея

Примечания

Ссылки 

 
 

Коммуны департамента Эн